Il doppio del torneo di tennis Togliatti Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Philipp Mukhometov e Dmitri Vlasov che hanno battuto in finale Artem Derepasko e Michail Elgin 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Vadim Kucenko /  Orest Tereščuk (semifinali)
 Artem Derepasko /  Michail Elgin (finale)

 Igor' Kunicyn /  Dmitrij Tomaševič (primo turno)
 Daniel Andersson /  Björn Rehnquist (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Togliatti Challenger 2002